Helfenstein-Wiesensteig ist der Name folgender Personen:

 Georg II. von Helfenstein-Wiesensteig (1518–1573), deutscher Offizier und Staatsmann, siehe Georg II. Graf von Helfenstein
 Ludwig V. von Helfenstein-Wiesensteig (1493–1525), österreichischer Obervogt in Württemberg 

Siehe auch:

 Grafen von Helfenstein